A Girl Like Me – album Rihanny
 A Girl Like Me – album Emmy Bunton
 A Girl Like Me – album Nikkole
 A Girl Like Me – film dokumentalny Kiri Davis
 A Girl Like Me: The Gwen Araujo Story – film Agnieszki Holland